David Lucas si può riferire a:

David Lucas, crickettista inglese che gioca per Northamptonshire.
David Lucas, calciatore inglese.
David Lucas, produttore discografico.
David Lucas, pittore inglese.
Steven Blum, doppiatore americano che usa lo pseudonimo David Lucas.
Dave Lucas, giocatore canadese di hockey su ghiaccio.